Bande à part – film del 1964 diretto da Jean-Luc Godard
 Bande à part – album dei Nouvelle Vague del 2006
 Bande à part – EP dei Matmatah del 2008
 Bande à part – romanzo di Jacques Perret del 1951
 Bande à part – emittente radiofonica canadese